Galeotto Malatesta de San Mauro fou fill de Joan Malatesta de Chiazzo, i fou consenyor de San Mauro, Monleone, Calbana, Calbanella, Ginestreto, Secchiano i Castiglione, i senyor de Monte Porzio vers el 1410. Mort el 25 d'octubre del 1423. Va deixar un fill anomenat Gaspar Malatesta de Monte Pòrzio, i dues filles: Lucrècia (casada amb Joan III Malatesta de Sogliano i morta passat el 1442) i Contança (morta el 1475).

Senyors de Rímini